DJT steht als Abkürzung für:

 Deutscher Jagdterrier, eine anerkannte Jagdhundrasse
 Deutscher Juristentag, deutscher Verein bzw. dessen Mitgliederversammlung
 veraltet für Diiodtyrosin (DIT), eine Aminosäure
 Donald John Trump (* 1946), 45. Präsident der Vereinigten Staaten und ehemaliger Unternehmer

Abkürzung